X34 ou X-34 peut faire référence à :
 Tremblement de terre, d’après la classification internationale des maladies ;
 X-34 un lanceur orbital américain ;
 X-34, un véhicule de l'univers de Star Wars.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres